Сансызбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сансызбай — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Сансызбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.